Als Mini Research Module bezeichnet man zwei russische Module der Internationalen Raumstation:

 Mini-Research Module 1 – siehe auch Rasswet
 Mini-Research Module 2 – siehe auch Poisk